Roter ist der Familienname folgender Personen:
 Brandolf Roter (vor 1540–nach 1610), Schweizer Glasmaler 
 Mariusz Roter (* 1972), polnischer Poolbillardspieler
 Simon Roter († 1595), Bürgermeister der Altstadt Brandenburg

Siehe auch:
 Roder
 Roter von Simonffi
 Rother
 Rotter